30-я отдельная мотострелковая бригада — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 45863 (в/ч 45863). Сокращённое наименование — 30 омсбр.

Формирование входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Пункт постоянной дислокации — пгт. Рощинский Самарской области.

История 
Бригада сформирована 30 ноября 2016 года в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Формирование заняло место 23-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отправленной на формирование 3-й мотострелковой дивизии дислоцированной в Белгородской и Воронежской областях. Особенностью бригады является оснащение некоторых боевых подразделений автомобилями УАЗ «Патриот», что было сделано в целях повышения манёвренности. Формирование оснащается только колёсной техникой типа БТР-82А, Р-149МА1, Урал-4320 и т. д. Кроме того, на вооружении соединения находятся дивизион 122-мм гаубиц Д-30А, 23-мм установки ЗУ-23 и 122-мм РСЗО «Град».

Примечания

Ссылки 

Мотострелковые бригады Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 2016 году
Воинские формирования Центрального военного округа
Воинские формирования России, участвовавшие в гражданской войне в Сирии
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Появились в 2016 году в России
2016 год в Самарской области